Es gibt folgende Straßen mit der Bezeichnung Zöllnerstraße

 Zöllnerstraße (Bamberg)
 Zöllnerstraße (Celle), Straßenzug mit zahlreichen Kulturdenkmalen
 Zöllnerstraße (Chemnitz)
 Zöllnerstraße (Leipzig)
 Zöllnerstraße (Ratzebutz)
 Zöllnerstraße (Weimar)